Die Thunderbird Classic 1979 waren ein Tennisturnier der Damen in Phoenix, Arizona. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1979 und fand vom 10. bis 14. Oktober 1979 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1979
Tennisturnier in Phoenix (Arizona)